Властелин мира — личность, руководящая всем миром. Чаще всего термин используется для описания людей с манией величия. Часто используется в искусстве.

Книги 
 Властелин мира (роман Жюля Верна) — фантастический роман Жюля Верна.
 Властелин мира (роман Беляева) — фантастический роман советского писателя Александра Беляева.
 Властелин мира (повесть Дашкиева) — фантастическая повесть (1955) советского писателя Николая Дашкиева.
 Властелин мира (роман Мютцельбурга) — роман немецкого писателя Адольфа Мютцельбурга, где читатели узнают о дальнейшей судьбе героев романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Фильмы 
 Властелин мира (фильм, 1932) — фильм Григория Гибера, снятый в 1932 году.
 Властелин мира (фильм, 1961) — фильм Уильяма Уитни, снятый в 1961 году по роману Жюля Верна.